L'apnée désigne l'arrêt de la ventilation pulmonaire (du grec ancien  / , respirer, avec le préfixe privatif a-). Ce terme peut faire référence à :
l'apnée, traitée d'un point de vue médical ;
la plongée en apnée, aussi appelée plongée libre qui désigne une activité sportive sous-marine pratiquée en retenant volontairement sa respiration.

Titre 

Apnée, un long métrage français de Jean-Christophe Meurisse (2016).